Islas del Pacífico puede referirse a:
 Islas del Pacífico: Zona geográfica de Oceanía en el océano Pacífico, conformada por las islas de Polinesia, Melanesia y Micronesia. 
 
 
 Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico: Conjunto de archipiélagos micronesios con estatus particular dependiente de EE. UU.